Scheidemann ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Scheidemann (1905–1972), deutscher jüdischer Verbandsfunktionär in der DDR
Heinrich Scheidemann (1596–1663), deutscher Komponist
 Philipp Scheidemann (1865–1939), deutscher Politiker (SPD)
 Uwe Scheidemann (* 1965), deutscher Basketballtrainer

Scheidemann steht für:
 (31032) Scheidemann, Asteroid des Hauptgürtels